Ю́хновка () — деревня, расположенная в Минском районе Минской области Белоруссии, в центральной части страны, в 21 км к востоку от Минска. Юхновка входят в состав Колодищанского сельсовета.

История 
Основана как застенок во времена Великого княжества Литовского. По данным книги «Летописи поселка Колодищи», название деревни образовано от фамилии Юхно, Юхнович. Во времена Речи Посполитой входила в Минское воеводство. В результате второго раздела Речи Посполитой оказалась в составе Российской империи. Во времена Российской империи село было в составе Борисовского уезда Минской губернии. В 1800—1815 годы — деревня, собственность князя Доминика Радзивилла. Располагалась около «большой борисовской дороги», на правом берегу реки Волма, в ней насчитывался 1 двор, 8 жителей. На реке Волма был мост, гребля, мельница. Во время Советско-польской войны с 1919—1920 годов была под польской администрацией в составе Минского округа Гражданского совета Восточных земель. В 1941 году в деревне 84 двора, 336 жителей. Представляла собой длинную улицу вдоль русла Волмы. Во времена СССР в деревне были построены детские летние лагеря, большинство из которых ныне заброшенные, также в деревне были построены дачи. Из русла Волмы было запружено большое озеро, на берегу которого — Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, где находится военное бомбоубежище. Современная Юхновка представляет собой коттеджный поселок.

География и природа 
Рельеф вокруг Юхновки в основном ровный. Юхновка расположена в долине. Самая высокая точка в окрестностях — 257 метров над уровнем моря, в 1,1 км к юго-западу от Юхновки. Ближайший крупный агрогородок — Колодищи, в 6,1 км к юго-западу от Ючновки.

Окрестности Юхновки представляют собой мозаику сельскохозяйственных угодий и естественной растительности. Округа Юхновки довольно малонаселённая с 34 жителями на квадратный километр. Район является частью гемибореальной климатической зоны. Среднегодовая температура в этом районе составляет 4°С. Самый теплый месяц — июль, когда средняя температура составляет 18 °C, а самый холодный — февраль с −12 °C.

В 2001 году был создан Биологический заказник республиканского значения «Юхновский» с целью сохранения уникальных лесных формаций в естественном состоянии. Общая площадь заказника 221 га. Рельеф среднехолмистый. На охраняемой территории находится смешанный лес, где имеются 315 видов растений. Из них в Красную книгу занесены 6 видов: арника горная, баранец обыкновенный, пыльцеголовник длиннолистный и другие. В лесу проживает 14 видов млекопитающих, один из которых занесён в Красную книгу, (лесной хорёк, заяц-беляк и другие), 78 видов птиц как к примеру чеглок. В пределах заказника обитают такие хищники как куница, лисица, горностай и другие. Также в заказнике довольно разнообразен видовой состав рептилий и амфибий. Стоянка автомобилей, разведение костров, разбивка лагерей запрещены вне мест специально предназначенных для этого, территория заказника охраняется государством.

Население 
 2009 год (перепись) — 567 жителей
 2019 год — 1116 жителей

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Juchnówka na mapie WIG 

Населённые пункты Минского района